

Personaggi 
 Sentinella – personaggio dei fumetti DC Comics, alias di Alan Scott
 Sentinella (Sentry) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, alias di Curtis Elkins
 Sentinella – robot dell'universo fumettistico Marvel Comics
 Sentinella – macchina dalla forma simile a polpo o medusa dell'universo immaginario di Matrix

Altro 
 Sentinella (Sentry) – racconto di Fredric Brown del 1954
 Sentinella –  in informatica, speciale valore che viene aggiunto ad una lista per indicarne esplicitamente la fine (come nella ricerca sequenziale con sentinella)
 Sentinella – nave della Marina Militare italiana

Pagine correlate 
 La sentinella
 Sentinelle

Altri progetti